Тройная корона () - неофициальный титул победителей трёх самых престижных снукерных турниров: чемпионат мира, чемпионат Великобритании и Мастерс.

За историю снукера всего одиннадцать игроков смогли завоевать тройную корону. Причем только Дэвис, Хендри и Уильямс сумели завоевать тройную корону в течение одного сезона, что считается наиболее значимым. Хендри - единственный игрок, сумевший достичь этого дважды, в сезонах 1989/1990 и 1995/1996 годов.

Список обладателей Тройной короны

Претенденты на Тройную корону 
В данной таблице представлены действующие игроки, которые выиграли хотя бы один из турниров Тройной короны.

Победители турниров Тройной короны 
Список победителей всех турниров Тройной короны начиная с сезона 1968/1969 годов

Примечания 

Снукерные турниры